Total War: Attila är ett turordningsbaserat strategispel som släpptes den 17 februari 2015. Spelet är utvecklat av Creative Assembly och gavs ut av SEGA. Spelet är anpassat för Microsoft Windows, OS X och Linux och är utvecklat på den tredje spelmotorn i Total War-serien TW Engine 3. Spelet är det nionde fristående spelet som släpps inom serien.

Spelet utspelar sig under övergångsperioden mellan  senantiken och folkvandringstiden då Attila ännu inte var ledare över hunnerna. Kartan över spelet sträcker sig över hela Europa med undantag för den norra delen av nuvarande Sverige och hela Norge. Spelbara stater finns även i norra Afrika och hela mellanöstern. Spelet är likt de övriga spelens format i det att man väljer en stat som man sedan ska styra över för att sedan dominera resten av världen med  hjälp av en ekonomisk, politisk, och militär strategi. Kampanjen där spelaren styr sitt land sker i turordning medan militära slag kan utkämpas i realtid.

Spelbara nationer

Mottagande 
Generellt sett fick Total War: Attila positiva recensioner från kritiker. Spelet fick i genomsnitt 79,64 % på GameRankings och 80/100 på Metacritic.

Källor

Noter

Externa länkar 
Spelets officiell webbplats

Datorspel 2015
Strategidatorspel
Turordningsbaserade strategispel
Windows-spel
Datorspel som utspelar sig i Romerska riket
Spel med enspelarläge och flerspelarläge